Геннадий Соболев:
 Соболев, Геннадий Александрович (род. 1935) — геолог, лауреат премии имени Б. Б. Голицына (2009).
 Соболев, Геннадий Леонтьевич (род. 1935) — российский историк, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный профессор Санкт-Петербургского государственного университета.